W Polsce

 Kuków – część miasta Krzepice
 Kuków – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa 
 Kuków – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki
 Kuków – gromada

Zobacz też 
 Kukowo, Kuków-Folwark